Aithion () ist in der griechischen Mythologie:

 Aithion (Seher), Genosse des Phineus
 Aithion (Sohn einer Nymphe), wird auf dem Zug der Sieben gegen Theben getötet
 ein Pferd des Euneos (Sohn des Iason)